Alcazar Hotel ist der Name folgender Gebäude:

im NRHP gelistete Objekte:
 Alcazar Hotel (Cleveland Heights), Ohio, ID-Nr. 79001805
 Alcazar Hotel (St. Augustine), Florida, ID-Nr. 71001013

in Kanada:
 Alcazar Hotel (Vancouver), British Columbia